Jihaz al-Moeghabarat al-Amma (Egypte) - Geheime dienst in Egypte
 Jihaz al-Moeghabarat al-Amma (Irak) - De geheime dienst van Saddam Hoessein.
 Shu'bat al-Moeghabarat al-'Askariyya - Geheime politie en militaire inlichtingendienst in Syrië
 Dairat al-Moeghabarat al-Ammah - Geheime dienst in Jordanië
 Moeghabarat el-Jamahiriya - Geheime dienst in Libië
 Al Moeghabarat Al A'amah - Geheime dienst in Saoedi-Arabië